Can Cabot (Cerdanyola del Vallès), casa al carrer Sant Ramon al municipi de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) 
 Can Cabot (urbanització), entitat de població al municipi d'Argentona, a la comarca del Maresme 
 Can Cabot (Vilassar de Mar), edifici al municipi de Vilassar de Mar (Maresme) 
 Edificis a Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) (vegeu la llista de monuments de Sant Andreu de Llavaneres):
 Can Cabot d'Amunt, casa
 Can Cabot d'Avall, masia 
 Can Cabot de la Creu, masia
 Masoveria de Can Cabot
 Can Cabotí, masia
 Can Cabotet
 Can Cabot i Vila
 Masoveria de can Cabot i Vila
 Can Cabot de la Vall, masia al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental)